Johannishof bzw. Johanneshof steht für:

 Johannishof (Alfter), Ortsteil der Gemeinde Alfter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Johannishof (Braunschweig), im 12. Jh. gegründete Johanniterkommende Braunschweig
 Johannishof (Erbach), Ortsteil des Stadtteils Erbach in Homburg im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Johannishof (Hannover), Platz in der ehemaligen Altstadt von Hannover
 Johannishof (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Johannishof (Oberhaid), Ortsteil der Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Johannishof (Pfatter), Ortsteil der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Johannishof (Schwedt/Oder), Wohnplatz im Ortsteil Flemsdorf der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 Rae (Estland), der deutsche Name einer estnischen Gemeinde 
 Johanneshof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Janówko (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johanneshof, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Samborz (Drawno), Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Johanneshof, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg, seit 1945: Jasiniec, Dorf im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus
 Johanneshof, Kreis Lauenburg, Pommern, seit 1945: Karczemka Gardkowska, Dorf im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern
 Johanneshof, Kreis Wollin, Pommern, seit 1945: Jaromierz (Wolin), Dorf im Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern

 Weingut Johanneshof Reinisch, Weingut in Niederösterreich
 Johannishof, siehe Villa „Sibi et Amicis“

 Johannishof (Berlin), Gebäude in Berlin-Mitte
 Johanneshof Wettbergen, Hofanlage in Hannover